Оргёт — село в Верхневилюйском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Оргётского наслега. Население —  чел. () .

География 
Село расположено на северо-западе региона, в пределах географической зоны таёжных лесов Вилюйского плато Среднесибирского плоскогорья, между озёрами Оччугуй-Эбе (север) и Эбе (юг), к востоку — оз. Нилбикте, Лемпей.

 Уличная сеть ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Молодёжная, ул. Нээлбиктэ, ул. Советская, ул. Школьная
Расстояние до улусного центра — села Верхневилюйск — 60 км..

Ближайшие населённые пункты: Быракан — 22, 08 км, Куду 26,66 км, Оросу 40,13 км
 климат
В населённом пункте, как и во всем районе, климат резко континентальный, с продолжительным зимним и коротким летним периодами. Максимальная амплитуда средних температур самого холодного месяца — января и самого теплого — июля составляет 80-97°С. Суммарная продолжительность периода со снежным покровом 6-7 месяцев в год. Среднегодовая температура составляет 11,1°С.

История 
Постановлением Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 28 октября 1999 года № 158-II село Тойоку Оргётского наслега (сельского округа) Верхневилюйского улуса (района) переименовано в село Оргёт. Переименование утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2003 года № 14.

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Оргётский наслег.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей якуты.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 98 % от общей численности населения в 613 чел..

Инфраструктура 
Клуб, средняя школа, детсад «Туллукчаан-От» (открыт в январе 2019)

Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство), земледелие (овоще- и картофелеводство, зерновые культуры).

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Верхневилюйского улуса